Kuhtriebgraben ist ein Gewässername:

 Kuhtriebgraben (Gänsgraben), rechter Zufluss des Gänsgrabens (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) vor Schnodsenbach, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kuhtriebgraben (Grenzbach), linker Zufluss des Grundgrabens (als Effelter Graben zum Wittigbach) nahe Poppenhausen, Gemeinde Wittighausen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Kuhtriebgraben (Rempelsbach), rechter Zufluss des Rempelsbachs (zur Aisch) bei Diebach, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern